

Lawrenceville, ville de l'Estrie au Québec

Lawrenceville, ville américaine de la Géorgie
Lawrenceville, ville américaine de l'Illinois
Lawrenceville, ville américaine de l'Indiana
Lawrenceville, ville américaine du New Jersey
Lawrenceville, ville américaine de l'Ohio
Lawrenceville, ville américaine de la Pennsylvanie
Lawrenceville, quartier américain de Pittsburgh en Pennsylvanie
Lawrenceville, ville américaine de la Virginie

Voir aussi 
Lawrence
Lawrenceburg

Homonymie de toponyme